Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27 и 28 июня.

Призёры

Результаты

Предварительные забеги 
 Первые 4 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 4 атлета с лучшим временем (q)

Ветер:
 Забег 1: +1,4 м/с , Забег 2: +1,0 м/с, Забег 3: +0,4 м/с, Забег 4: +0,0 м/с, Забег 5: +1,7 м/с

Полуфинал 
 Первые 2 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 2 атлета с лучшим временем (q)

Ветер:
 Забег 1: +1,1 м/с , Забег 2: +0,1 м/с, Забег 3: +0,8 м/с

Финал 

Ветер: +0,7 м/с

Ссылки 
 Результаты предварительных забегов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Бег на 100 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике